Heinrich Welsch ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Welsch (Politiker, 1818) (1818–1882), deutscher Geometer und Abgeordneter 
 Heinrich Welsch (Pädagoge) (1848–1935), deutscher Pädagoge
 Heinrich Welsch (Politiker) (1888–1976), deutscher Politiker
 Heinrich Carl Welsch (1808–1882), deutscher Badearzt